Miass è un toponimo russo (oblast' di Čeljabinsk) che può indicare:
una città;
un fiume.